Ки́самос  () — община (дим) в Греции на северо-западе острова Крит на побережье Критского моря в периферийной единице Ханья в периферии Крит. Включает полуостров Грамвуса, необитаемые острова Агрия-Грамвуса, Имери-Грамвуса и Пондиконисион. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 341,018 квадратного километра. Плотность 31,64 человека на квадратный километр. Административный центр — Кисамос. Димархом на местных выборах 2014 года избран Теодорос Статакис ().

В 1925 году () создано сообщество Кастели, в 1947 году () создана община Кастели, в 1969 году () община переименована в Кисамос. В 2010 году () по программе «Калликратис» к общине Кисамос присоединены упразднённые общины Инахорион и Митимна.

Административное деление 

Община (дим) Кисамос делится на 3 общинные единицы.

Примечания

Ссылки 
 

Димы Крита
Ханья